Le Grand Prix moto de France 2006 est la cinquième manche du championnat du monde de vitesse moto 2006. La compétition s'est déroulée du 19 au  sur le circuit Bugatti. C'est la  du Grand Prix moto de France.

Catégorie MotoGP

Qualifications MotoGP

Résultats des MotoGP

Catégorie 250 cm

Qualifications 250 cm

Résultats des 250 cm³

Catégorie 125 cm

Qualifications 125 cm

Résultats des 125 cm³ 

2006
Sport en France en 2006
France
Sport en mai 2006